Chipolina ist ein Familienname mit Ursprung auf Gibraltar folgender Personen:

 Joseph Chipolina (* 1987), Fußballnationalspieler
 Kenneth Chipolina (* 1990), Fußballspieler
 Melanie Chipolina (* 1982), Model und Gymnastik
 Mick Chipolina (* 1962), Golfspieler
 Roy Chipolina (* 1983), Fußballnationalspieler
 Sara Chipolina (* 1996), Basketballnationalspielerin
 Scott Chipolina (* 1992), Cricketspieler

Siehe auch:
 Cipollina